Минигаре́й Калмутди́нович Хайрутди́нов (1930—2001) — советский, казахский и российский тренер по боксу. Тренер спортивных обществ «Енбек» и «Динамо», личный тренер таких известных боксёров как Станислав Болдырев, Владимир Каримов, Абдрашит Абдрахманов, один из основоположников казахской школы бокса. Заслуженный тренер Казахской ССР (1967). Заслуженный тренер РСФСР (1980).

Биография 
Родился 28 июля 1930 года.

С юных лет активно занимался боксом, на соревнованиях представлял добровольное спортивное общество «Енбек» из города Балхаш Карагандинской области, позже состоял в физкультурно-спортивном обществе «Динамо».

В 1950 году одержал победу на чемпионате Казахской ССР, в 1952 году стал серебряным призёром Спартакиады республик Средней Азии и Казахстана, в 1956 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР по боксу. В общей сложности провёл на ринге 121 бой, из которых выиграл 106.

Ещё будучи действующим боксёром, Хайрутдинов осуществлял тренерскую деятельность в городе Балхаш. В 1960-х годах работал тренером в боксёрской секции на Центральном стадионе в Алма-Ате, преподаватель Казахского государственного института физической культуры. За выдающиеся достижения на тренерском поприще в 1967 году удостоен почётного звания «Заслуженный тренер Казахской ССР» — считается одним из основоположников казахской школы бокса. В 1969 году переехал на постоянное жительство в Новгород, работал тренером в Пскове, затем в течение многих лет проживал в Ленинграде, где так же продолжал работать тренером. С 1980 года имеет звание «Заслуженный тренер РСФСР».

За долгие годы тренерской работы Минигарей Хайрутдинов подготовил ряд выдающих боксёров и специалистов в области бокса. Один из самых титулованных его воспитанников — мастер спорта Владимир Каримов, двукратный чемпион СССР, пятикратный чемпион Казахстана. Другой его ученик, мастер спорта Станислав Болдырев, стал известным тренером по боксу, один из пяти казахстанских заслуженных тренеров СССР в этом виде спорта. Под руководством Хайрутдинова тренировался первый в Казахстане мастер спорта международного класса Абдрашит Абдрахманов, дважды чемпион СССР, популярный киноактёр.

Умер в 2001 году. Похоронен в колумбарии Богословского кладбища в Санкт-Петербурге.

Ежегодно в Алма-Ате проходит юношеский международный мемориальный турнир по боксу памяти М. К. Хайрутдинова.

Примечания

Ссылки 
 Хайрутдинов Минигарей Калмутдинович — страница на сайте «Спорт-страна.ру»

Боксёры СССР
Боксёры 1950-х годов
Мастера спорта СССР
Тренеры по боксу СССР
Тренеры по боксу Казахстана
Тренеры России по боксу
Заслуженные тренеры Казахской ССР
Заслуженные тренеры РСФСР
Преподаватели Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎
Похороненные на Богословском кладбище